Marius Popp (jazz) (1935), een Roemeense jazzpianist en componist.
 Marius Popp (klassiek) (1955), een Roemeense klassieke pianist, organist en dirigent.